Simiutannguit bezeichnet:
 Simiutannguit (Inselgruppe, Kangaatsiaq), eine Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Simiutannguit (Inselgruppe, Nunakuluut), eine Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simiutannguit (Inselgruppe, bei Qassimiut), eine Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simiutannguit (Inselgruppe, Qeqertarsuaq), eine Inselgruppe im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland